Seznam armad z zaporedno številko 56.

Seznam 
 56. armada (Japonski imperij)
 56. armada (ZSSR)

Glej tudi